Cinachyrella globulosa peut désigner :
 Cinachyrella globulosa (Gray, 1873), originellement décrit comme Psetalia globulosa Gray, 1873 avant son déplacement vers le genre Cinachyrella ;
 Cinachyrella globulosa Desqueyroux-Faúndez & van Soest, 1997, homonyme junior remplacé par Cinachyrella desqueyrouxae van Soest & Hooper, 2020.

Homonymie de taxons en biologie